Augusto Pestana kan syfta på:
 Augusto Pestana (1868–1934), en brasiliansk ingenjör och politiker

Brasilien 

 Augusto Pestana (kommun), Rio Grande do Sul, 
 Augusto Pestana (ort), Rio Grande do Sul,